Сантессон — фамилия. Носители:

 Сантессон, Ниннан (1891—1969) — шведский скульптор.
 Сантессон, Рольф (1916—2013) — шведский лихенолог.